Иржи Ярошик (; ) — чешский футболист, центральный полузащитник. Чемпион четырёх стран — Чехии, России, Англии и Шотландии.

Биография 
В 2003 году стал игроком клуба ЦСКА (Москва). Был куплен армейцами за рекордную тогда для России сумму в $ 3,7 млн. Выступал за клуб до 2005 года и становился чемпионом России 2003 года. Обладатель Суперкубка России 2004 года. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: № 2 (2003, 2004). 30 июня 2003 года сыграл за сборную легионеров чемпионата России.

В 2005 году перешёл в лондонский «Челси» за € 8 млн, а зарплата самого футболиста составила около € 2 млн в год. По итогам сезона чех вместе с командой стал чемпионом Англии, но провёл лишь три матча за «синих» в английской премьер-лиге. В связи с этим был отдан в аренду в клуб «Бирмингем». За этот английский клуб он забил 5 мячей в 24 матчах, а после того как тот вылетел во второй дивизион, вернулся в Лондон, чтобы тут же перейти в шотландский «Селтик». Ярошик забил в первом же матче за «кельтов». По итогам 2007 года стал чемпионом Шотландии. Вместе с клубом смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв в предварительном раунде московский «Спартак».

С февраля 2008 года по декабрь 2009 года выступал за клуб российской премьер-лиги «Крылья Советов» (Самара), который 31 января оформил переход Ярошика из шотландского «Селтика» за € 1 млн и подписал с футболистом двухлетний контракт. 2 мая 2008 года дебютировал в составе «Крыльев» в матче чемпионата России с командой «Амкар», завершившемся победой самарцев 2:0. Будучи игроком самарцев, дал скандальное интервью газете «Спорт-Экспресс», в котором рассказал, что игрокам клуба не выплачивалась заработная плата и премиальные в течение нескольких месяцев, за что был оштрафован клубом на $ 400 тыс. с угрозой разрыва контракта. По окончании сезона покинул самарский клуб, который остался ему должен почти $ 1 млн.

В сезоне 2010/11 Ярошик выступал за «Сарагосу». Но покинул клуб поскольку клуб задолжал ему приблизительно 80 % зарплаты (по мнению испанских СМИ, не менее € 171 тыс.).

12 августа 2011 года футболист подписал контракт с пражской «Спартой» на 2 года с возможностью продления ещё на сезон. Чешский клуб дошёл до 1/16 финала Лиги Европы 2012/13, где уступил бывшему клубу Ярошика и будущему триумфатору турнира — «Челси». Летом 2013 года руководство пражского клуба не стало продлевать контракт с 35-летним чешским опорным хавбеком и предоставило ему возможность искать новый клуб.

В итоге Ярошик вернулся в Испанию, где выступал за «Алавес» в Сегунде.

Личная жизнь 
Жена Злата, сестра Антона Швеца.

Достижения 
 Командные
 Чемпион Чехии (4): 1997, 2000, 2001, 2003
 Чемпион России: 2003
 Чемпион Английской Премьер-лиги: 2004/05
 Чемпион Шотландии: 2007
 Обладатель Суперкубка России: 2004

 Личные
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 2 (2003, 2004)
 В рамках премии «Золотая подкова» был награждён «Бронзовой подковой» (2003) и «Серебряной подковой» (2004).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»
 
 Ярошик: «Я мыл за старшими бутсы, носил ворота. Молодым не помешало бы» РБК, 4 августа 2015

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Алавес»
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры ФК «Усти-над-Лабем»
Тренеры ФК «Целе»
Тренеры ФК «Простеёв»
Тренеры ФК «Теплице»